Автомагистраль D8 (), Дрезденская автомагистраль (), ранее также Теплицкая автомагистраль () — чешская магистральная автомобильная дорога, которая соединяет Прагу с городами Теплице, Усти-над-Лабем и Дрезден. Длина дороги составляет 92,2 км. Часть европейского автомобильного маршрута .

История 
Впервые, план строительства автомагистрали между Берлином и Прагой возник в октябре 1938, вскоре после подписания Мюнхенских соглашений. Строительство, так и не началось, поскольку приоритет был отдан параллельно идущей экстерриториальной автомагистрали Вена—Вроцлав.

Дорога снова появилась в планах 1963 года. В 1968—1971 гг. проходили переговоры с ГДР относительно трассы автомагистрали, которая должна была соединить два государства, однако и после этого строительство не началось.

Первым построенным участком дороги стал участок — (строительство в 1984—1990). Этот участок был связан с четырёхполосным участком дороги II/613, который в 1997 году был переименован в скоростную дорогу , а от 1.1.2016 стал дорогой первого класса . Эти два участка соединили города Теплице и Усти-над-Лабем, связь между которыми должна была прерваться после планировавшейся ликвидации дороги , на месте которой должен был возникнуть угольный карьер (эти планы, однако, не были осуществлены).

Основное строительство развернулось в 1990-е годы и к 2001 году был полностью готов участок Прага—Ловосице. Во время наводнения 2002 года, пострадал мост через Влтаву, проезд через который был ограничен на несколько лет из-за ремонтных работ. В конце 2006 года был открыт участок от Усти-над-Лабем (Трмице) к государственной границе с Германией. С немецкой стороны был построен совместный пост паспортного контроля, который был ликвидирован через год.

В 2007 году началось строительство последнего участка Ловосице—Ржегловице. Строительство несколько раз останавливалось из-за споров о влянии на окружающую среду. В 2012 году была открыта часть Ловосице—.

Автомагистраль серьезно пострадала при наводнении в июне 2013. Как и в 2002 году пострадал мост через Влтаву (на этот раз, не так сильно), однако главной проблемой стал оползень, который 7 июня уничтожил часть почти построенного участка Билинка—Ржегловице. Ликвидация последствий оползня заняла более трех лет и 17 декабря 2016 года последний участок был открыт. Однако, в связи с тем, что грунт в районе оползня по-прежнему оставался нестабильным, движение на працковицкой эстакаде было ограничено — для движения в обоих направлениях используется лишь западная половина эстакады. Это ограничение было отменено с сентября 2017 года. Дальнейшие работы по укреплению (и соответственно, закрытие одной половины эстакады) планируется начать весной 2018 года.

Маршрут 
~~ ~~ ~~ ! !RP4~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitСреднечешский край|Устецкий край|line=yes}}
 , ! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Libochovice 
 , Роуднице-над-Лабем! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~,  
 Роуднице-над-Лабем~~29! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Роуднице-над-Лабем! !RP2q\RP2sRP2\RP4uRP2\RP2nRP2\RP2q~~  
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~29~~ Роуднице-над-Лабем
  Роуднице-над-Лабем! !RP2q\RP4uRP2\RP2q~~ Либоховице 
 Доксаны~~35! !RP4
\RP2+l\RP4wnRP2\RP2+l\RP2q~~ Вельтрусы 
  Терезин! !RP2q\RP2xRP2\RP4uRP2\RP2xRP2\RP2q~~  
RP2\RP4ensRP2\RP2rf
RP2l\RP4wsRP2\
RP4~~35~~ Доксаны
Огрже! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Огрже
 Лукавец~~46! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Литомержице! !RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2q~~ Libochovice 
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~46~~ Лукавец
 Ловосице~~48! !RP4
  Литомержице! !RP2q\RP2+r\RP4ensRP2\RP2+r\
  Усти-над-Лабем, Ловосице! !RP2q\RP2O\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2q~~ Мост 
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~48~~ Ловосице
 Билинка~~49! !RP4
RP2+l\RP4wnsRP2\
RP2\RP4enRP2\RP2+r
\RP2l\RP4uRP2\RP2nseRP2\RP2+r
\\\RP4esRP2\RP2rf\RP2eRP2\RP2q~~ Ловосице,  
\\\RP4\\RP2l\RP2q~~ Теплице 
RP4~~49~~ Билинка
 , Ловосице! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Теплице 
RP4o~~Працковицкая эстакада (552 м)
tRP4ae~~Тоннель Працковице (270 м)
tRP4ae~~Тоннель Радейчин (620 м)
 Ржегловице~~64! !RP4
\\\RP4\\RP2+l\RP2q~~  
\RP2+l\RP2q\RP4oRP2\RP2+r\RP2eRP2\RP2+r
\RP2\RP4+l\RP4wnsRP4\RP2l\RP2uRP2\RP2xRP2~~ 
! !RP2q\RP2xRP2\RP4wnsRP2\RP4enRP2\RP2+r\RP2\RP2
! !RP2q\RP2rf\RP4l\RP4oRP4\RP4nseRP2\RP2uRP4\RP4newRP2~~  Теплице, Мост 
\\RP4esRP2\RP2rf\RP2
\\RP4\\RP2~~64~~ Ржегловице
 ! !\\RP2q\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2xRP2\RP2q~~ 
\\RP4esRP2\RP2rf\RP2
\\RP4\\RP2~~65~~ Стадице
  ! !\RP2q\RP4oRP2\RP2q\RP2rf
WASSER+l\WASSERq\RP4oW\WASSERq\~~Билина
WASSER\STR+l\SKRZ-G4uq\STRq\~~, Билина 
WASSER\STRl\SKRZ-G4uq\STRq\~~, Усти-над-Лабем 
WASSERl\WASSERq\RP4oW\WASSER+r\
Билина! !WASSERq\RP4oW\WASSERr
 Трмице~~69! !RP4
RP2+l\RP4wensRP2\RP2+r
  Усти-над-Лабем-центр, Дечин, ! !RP4q\RP2ORP4w\RP4oRP2\RP2O\RP2q~~промышленная зона 
 торговая зона! !RP2q\RP2rf\RP4\RP2l\RP2q~~ 
RP4~~69~~ Трмице
 , , Усти-над-Лабем! !\STRq\SKRZ-G4uq\ABZq+r\STRq~~, Билина 
 , Хомутов! !STRq\SKRZ-G4uq\STRr
  Усти-над-Лабем! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Хабаржовице 
 Пршедлице~~72! !RP4
RP2+l\RP4wnRP2\
 ! !RP2q\RP2O-F\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~Хабаржовице 
 промышленная зона! !RP2q\RP2O-G\RP4wsRP2\RP2\
 ! !RP2q\RP2rf\RP4ensRP2\RP2rf\
RP4~~72~~ Пршедлице
 , Усти-над-Лабем! !STRq\SKRZ-G4oq\STRq~~, Хомутов 
 Ужин~~74! !RP4
 Усти-над-Лабем-центр! !RP2q\RP2+r\RP4\\
  ! !RP2q\RP2O\RP4uRP2\RP2+r\
RP2l\RP4wnsRP2\RP2
\RP4ensRP2\RP2wRP2
\\RP4\RP2l\RP2q~~  
RP4~~74~~ Ужин
\RP4enRP2\RP2+r
RP2+l\RP4wnRP2\RP2!~PET
RP2!~PET\RP4esRP2\RP2rf
RP2l\RP4wsRP2\
 , Дечин! !STRq\SKRZ-G4oq\STRq~~,  
 Книнице~~80! !RP4
RP2+l\RP4wnRP2\
  Дечин, ! !RP2q\RP2O\RP4uRP2\RP2sRP2\RP2q~~ Теплице,  
RP2\RP4ensRP2\RP2rf
RP2l\RP4wsRP2\
RP4~~80~~ Книнице
Тоннель Либоухец (520 м)! !tRP4ae~~Тоннель Либоухец (670 м)
RP4
Тоннель Паненска (2130 м)! !tRP4a
RP2+l\RP2q\tRP4!~RP2q\RP2q\~~  
RP2\\tRP4e\\~~Тоннель Паненска (2140 м)
 Петровице~~87! !RP2\\RP4\\
RP2\RP2+l\RP4wnRP2\\
RP2eRP2\RP2xRP2\RP4oRP2\RP2+r\
  , ! !RP2q\RP2rf\RP2\RP4ensRP2\RP2rf\\
RP2l\RP4wsRP2\
RP4~~87~~ Петровице
{{BSsplitЧехия, Устецкий край|Германия, Саксония|line=yes}}~~ ~~ ~~ ! !RP4!~lZOLL~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitЧехия, Устецкий край|Германия, Саксония|line=yes}}
   Дрезден! !RP4~~  Дрезден 
}}

Описание маршрута 
Дорога начинается в Среднечешском крае переходом из Просецкой радиальной дороги рядом со съездом . После завершения автомагистрали , начало автомагистрали планируется перенести в сторону Праги на пересечение с ней, приблизительно в районе административной границы между Прагой и Среднечешским краем (общая длина магистрали бы в таком случае увеличилась на 2,25 км). Автомагистраль на всем протяжении является частью европейского маршрута . На 17 км дорога пересекает Влтаву, а на 24 км входит в Устецкий край.

Вскоре после этого, дорога обходит с западной стороны гору Ржип, один из важнейших символов чешской мифологии, а затем город Роуднице-над-Лабем. Далее, на 37 км, находится мост через реку Огрже. Далее магистраль ведет через , обходя с запада Ловосице. Небольшой участок проходит долиной реки Эльба, выходя из неё через Працковицкий тоннель, а затем между городами Теплице (с которым соединена дорогой ) и Усти-над-Лабем. Между съездом на  и съездом на  по дороге проходит Европейский маршрут . Далее дорога проходит под Наклержовским перевалом (в тоннеле Паненска), пересекает ручей Гранични, по которому проходит граница Чехии и Германии и продолжается как немецкая автомагистраль A17.

Примечания

Ссылки 
 Страница дороги на сайте Чешские автомагистрали (чеш.)
 Проезд по автомагистрали D8 от границы с Германией до Праги, видео YouTube, длина 1 ч. 13 мин.

Автомагистрали Чехии